Gian Burrasca – protagonista del romanzo Il giornalino di Gian Burrasca di Luigi Bertelli
Gian Burrasca – film di Sergio Tofano del 1943
Gian Burrasca – miniserie televisiva RAI trasmessa tra fine 1964 e inizio 1965
Gian Burrasca – film di Pier Francesco Pingitore del 1982
Gian Burrasca – miniserie televisiva italiana del 2002
Gian Burrasca – album di Rita Pavone del 1965